Claude Imbert peut désigner :
 Claude Imbert (1929-2016), journaliste français ;
 Claude Imbert (1933- ), philosophe et logicienne française ;